XV Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1989 году в городе Киев, Украинская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Убедительную победу одержала Зоя Голубева, ставшая во второй раз подряд чемпионкой страны. По итогам чемпионата определялись обладательницы 4 путёвок на чемпионат мира.

Ход соревнования 
После седьмого тура уверенно лидировала Зоя Голубева — 6½ очков. Следом располагались Елена Раткович и Живиле Рингялене — 5 очков, далее шли Ирина Пашкевич с 4½ очка и Алла Хоруженко — 4 очка. Из борьбы за медали и путёвку на чемпионат мира выбыла Рингялене, потерпевшая три поражения подряд. Распределение призовых мест произошло в предпоследнем туре. Алла Хоруженко проиграла Ольге Хазанович, а Владислава Андролойц сыграла вничью с Ириной Пашкевич.

В последнем туре изменений не произошло — лидеры завершили свои встречи вничью.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1989-9, с.1
 Маламед. Живут во мне воспоминания.//  Шашечный Израиль, №3-2012, С.23-26

Женщины 1989
1989 год в шашках
Спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 1989 году
Чемпионаты СССР в 1989 году
Соревнования по шашкам на Украине